LB o lbs puede referirse a:
Libra (unidad de masa) por su abreviatura del plural (lbs.);
Liga de Baloncesto del Sureste, liga de baloncesto de México;
Servicio basado en localización, servicios de localización;
 redirec. Location Based Service o Servicio basado en localización.
Línea Belgrano Sur, del ferrocarril General Belgrano, Argentina; 
Escuela de Negocios de Liverpool (Liverpool Business School en inglés);
London Business School, Escuela de Negocios de Londres;

Siglas